L'European Confederation of Junior Enterprises (« Confédération européenne des Junior-Entreprises »), communément appelée Junior Enterprises Europe (abrégé JE Europe, JEEurope ou encore JEE) est une association qui tente de regrouper l'ensemble des fédérations et confédérations nationales de Junior-Entreprises en Europe. 

JE Europe représente un réseau de plus de , environ , venant de  européens différents et représentant un chiffre d'affaires global d'environ  d'euros. Son siège se situe à Bruxelles.

Membres 
Actuellement, JE Europe regroupe les fédérations et confédération suivantes :

 la Bundesverband Deutscher Studentischer Unternehmensberatungen (BDSU) pour l'Allemagne,
 la Confederación Española de Junior Empresas (CEJE) pour l'Espagne,
 la Confédération nationale des Junior-Entreprises (CNJE) pour la France,
JADE Austria pour l'Autriche,
JADE Belgium pour la Belgique,
JADE Hellas pour la Grèce,
JADE Italia pour l'Italie,
JADE Poland pour la Pologne,
JADE Portugal pour le Portugal,
JADE Roumania pour la Roumanie,
JADE Switzerland pour la Suisse,
JADE UK pour la Grande-Bretagne,
UniPartners pour les Pays-Bas.

Mais aussi pour les pays n'ayant pas encore de fédérations ou confédérations, JADE a pour membres consultatifs les J.E. suivantes :
 UniGroup-Kosovo au Kosovo,
 UNIque-Albania en Albanie.

JADE est aussi en contact avec les J.E. du Brésil, d'Afrique et d'Asie.

Histoire 
En décembre 1992, l'Espagne (CEJE), le Portugal, la Belgique, l'Italie et la France (CNJE) s'unissent pour créer JADE (Junior Association for Development in Europe) lors du congrès d'hiver la CNJE à Venise. 

En mai 2019, à l'occasion de la Spring Conference 2019, JADE annonce son changement de nom en Junior Enterprises Europe et appelle tous ses membres à adopter le nom « Junior Enterprises + Pays ». L'identité visuelle du mouvement est également mise à jour, pour s'aligner sur celle de la CNJE.

Moments forts

Congrès 
JADE organise, tout comme les différentes confédérations nationales, des congrès rassemblant les Junior-Entrepreneurs européens. Ainsi, chaque année, la JEE Summer Conference et la JEE Autumn Conference sont organisés par une ou plusieurs Junior-Entreprises d'Europe et la JEE Winter Conference est organisé par JADE à Bruxelles chaque année.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Junior-Entreprise

Liens externes 
JE Europe – European Confederation of Junior Enterprises

Junior-Entreprise
Organisme fondé en 1992